Persjamajski rajon (, : Pervomajskij rajon) är en rajon i Belarus huvudstad Minsk, och ligger i Minsks voblast.

Källor 

Indelningar i Minsks stad
Indelningar i Minsks voblast